April Rain – album del 2009 dei Delain
April Rain – singolo del 2009 dei Delain, estratto dall'omonimo album
April Rain - Pioggia di proiettili (April Rain) – film del 2014 diretto da Luciano Saber